William Thorburn kan syfta på:

 William Thorburn (1780–1851)
 William Thorburn (1820–1903)